Az 1999–2000-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hatvannyolcadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak (négy győzelemig tartó bajnoki döntővel), a 9-12. helyezettek a kiesés elkerüléséért a B csoport legjobb 4 csapatával játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Kereszttáblázat

Rájátszás

1-8. helyért 

 

3. helyért: Falco KC Szombathely - BC Marc-Körmend 2-0

Rájátszás az 5-8. helyért:

Flextronics-ZTE KK - Soproni Ászok KC 2-1

Matáv SE Pécs – Klíma-Vill Purina KSE 0-2

5. helyért: Flextronics-ZTE KK – Klíma-Vill Purina KSE 1-2

7. helyért: Matáv SE Pécs - Soproni Ászok KC 2-0

9-16. helyért

Díjak

Sorsolás 

Kosárlabda-bajnokság évei
2000 a kosárlabdában
1999 a kosárlabdában